Lunca de Jos ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Lunca de Jos (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Lunca de Jos (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Lunca de Jos, alte Bezeichnung von Luncoiu de Jos, Gemeinde im Kreis Hunedoara